André sau Andre este un prenume masculin, mai ales întâlnit în arealul limbilor franceză și portugheză, dar și în Statele Unite. 

Andre ori André se mai poate referi și la,

Oameni  
 André (prenume)
 Andre (nume de familie) 
 André (artist plastic) (n. 1971), artist grafic portughezo-suedez

Personaje ficționale 
 André, personaj din filmul din 1984 Aventurile lui André și Wally B.

Locuri  
 Andre, Estonia, sat din parohia Põlva, [[[comitat]]ul Põlva,  
 André, CAR, sat din Republica Central Africană, în apropiere de Abiras
 André, Ouest, localitate rurală din  Haiti

Muzică 
 André (muzician), cântăreț și muzician din  
 André (formație), formație de muzică rock din Quebec, provincia,  
André (formație), duo muzical românesc, format din Andreea Bălan și Andreea Antonescu

Filme și piese de teatru 
 Andre (film), adaptare filmică din 1994 a cărții A Seal Called Andre 
 André (piesă), piesă de teatru de William Dunlap

Alte utilizări 
 André (automobil), mașină britanică sport 
 André (vin), marcă de vin spumos

Vedeți și 
 Andrew

Nume proprii